Di seguito una lista di asteroidi dal numero 170001 al 171000 con data di scoperta e scopritore.

170001-170100 

|-
| 170001 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170002 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170003 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170004 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170005 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170006 Stoughton ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170007 Strateva ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170008 Michaelstrauss ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170009 Subbarao ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170010 Szalay ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170011 Szkody ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170012 Anithakar ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170013 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170014 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170015 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170016 - ||  || 28 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 170017 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170018 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170019 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170020 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170021 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 170022 Douglastucker ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170023 Vogeley ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170024 - || 2002 VH || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170025 - || 2002 VO || 2 novembre 2002 || Young, J. W.
|-
| 170026 - ||  || 4 novembre 2002 || Young, J. W.
|-
| 170027 - ||  || 5 novembre 2002 || Young, J. W.
|-
| 170028 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170029 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170030 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170031 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170032 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170033 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170034 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170035 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170036 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170037 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170038 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170039 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170040 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 170041 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170042 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170043 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170044 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170045 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170046 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170047 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170048 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170049 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170050 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170051 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170052 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170053 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170054 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170055 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170056 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170057 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170058 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170059 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170060 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170061 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170062 - ||  || 10 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170063 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170064 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170065 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170066 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170067 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 170068 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170069 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170070 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170071 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170072 - ||  || 14 novembre 2002 || Ball, L.
|-
| 170073 Ivanlinscott ||  || 9 novembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 170074 - ||  || 5 novembre 2002 || Nyukasa
|-
| 170075 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170076 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170077 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170078 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170079 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170080 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170081 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170082 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 170083 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170084 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 170085 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170086 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170087 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170088 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170089 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170090 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170091 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170092 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 170093 - ||  || 9 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 170094 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170095 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170096 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170097 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170098 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170099 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170100 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|}

170101-170200 

|-
| 170101 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170102 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170103 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170104 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170105 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170106 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 170107 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 170108 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170109 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170110 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170111 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170112 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170113 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170114 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170115 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170116 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170117 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170118 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170119 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170120 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170121 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170122 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 170123 - ||  || 27 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 170124 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170125 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170126 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170127 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170128 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170129 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170130 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170131 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170132 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170133 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170134 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170135 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170136 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170137 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170138 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170139 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170140 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170141 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170142 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170143 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170144 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170145 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 170146 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 170147 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170148 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 170149 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 170150 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 170151 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 170152 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 170153 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 170154 - ||  || 23 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 170155 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 170156 - ||  || 3 marzo 2003 || NEAT
|-
| 170157 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 170158 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 170159 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 170160 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 170161 - ||  || 14 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 170162 Nicolashayek ||  || 23 marzo 2003 || Ory, M.
|-
| 170163 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 170164 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 170165 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 170166 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 170167 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 170168 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 170169 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 170170 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 170171 - ||  || 5 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 170172 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 170173 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 170174 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 170175 - ||  || 26 maggio 2003 || NEAT
|-
| 170176 - ||  || 21 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 170177 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 170178 - ||  || 25 giugno 2003 || NEAT
|-
| 170179 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 170180 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 170181 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 170182 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 170183 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 170184 - ||  || 27 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 170185 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 170186 - ||  || 6 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 170187 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 170188 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170189 - ||  || 21 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 170190 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170191 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170192 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170193 - ||  || 24 luglio 2003 || OAM
|-
| 170194 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170195 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170196 - ||  || 26 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 170197 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170198 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 170199 - ||  || 26 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170200 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|}

170201-170300 

|-
| 170201 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 170202 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 170203 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170204 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 170205 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 170206 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170207 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170208 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170209 - ||  || 3 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 170210 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170211 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170212 - || 2003 QS || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 170213 - ||  || 18 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170214 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170215 - ||  || 20 agosto 2003 || Needville
|-
| 170216 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 170217 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170218 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170219 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170220 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170221 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170222 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170223 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170224 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170225 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 170226 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170227 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170228 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170229 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170230 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170231 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170232 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170233 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170234 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170235 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170236 - ||  || 21 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 170237 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170238 - ||  || 21 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 170239 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170240 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170241 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170242 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170243 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170244 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170245 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170246 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170247 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170248 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170249 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170250 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170251 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170252 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170253 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170254 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170255 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170256 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170257 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170258 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170259 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170260 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170261 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170262 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170263 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170264 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170265 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170266 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170267 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170268 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170269 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170270 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170271 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170272 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 170273 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 170274 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170275 - ||  || 26 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170276 - ||  || 30 agosto 2003 || Pacheco, R.
|-
| 170277 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170278 - ||  || 30 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170279 - ||  || 30 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170280 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170281 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 170282 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 170283 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170284 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 170285 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 170286 - ||  || 3 settembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 170287 - ||  || 13 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170288 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170289 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170290 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170291 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170292 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170293 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170294 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170295 - || 2003 SW || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170296 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170297 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170298 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170299 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170300 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|}

170301-170400 

|-
| 170301 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170302 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170303 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170304 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170305 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170306 Augustzátka ||  || 18 settembre 2003 || KLENOT
|-
| 170307 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170308 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170309 - ||  || 18 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170310 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170311 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170312 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170313 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170314 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170315 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170316 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170317 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170318 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170319 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170320 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170321 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170322 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170323 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170324 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170325 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170326 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170327 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170328 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170329 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170330 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170331 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170332 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170333 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170334 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170335 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170336 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170337 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170338 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 170339 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170340 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170341 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170342 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170343 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170344 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170345 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170346 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170347 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170348 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170349 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170350 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170351 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170352 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170353 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170354 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170355 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170356 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170357 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 170358 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170359 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170360 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170361 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170362 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170363 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170364 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170365 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170366 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170367 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170368 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170369 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170370 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170371 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170372 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170373 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170374 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170375 - ||  || 27 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170376 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170377 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170378 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170379 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170380 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170381 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170382 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170383 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170384 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170385 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170386 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170387 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 170388 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170389 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170390 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170391 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170392 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170393 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170394 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 170395 Nicolevogt ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 170396 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 170397 - ||  || 6 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170398 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170399 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170400 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|}

170401-170500 

|-
| 170401 - ||  || 15 ottobre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 170402 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170403 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170404 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170405 - ||  || 16 ottobre 2003 || Crni Vrh
|-
| 170406 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170407 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170408 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170409 - ||  || 23 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 170410 - ||  || 24 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 170411 - ||  || 22 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 170412 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170413 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170414 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170415 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170416 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170417 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170418 - ||  || 19 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 170419 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170420 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170421 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170422 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170423 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170424 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170425 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170426 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170427 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170428 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170429 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170430 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170431 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170432 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170433 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170434 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170435 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170436 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170437 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170438 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170439 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170440 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170441 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170442 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170443 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170444 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170445 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170446 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170447 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170448 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170449 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170450 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170451 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170452 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170453 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170454 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170455 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170456 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170457 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170458 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170459 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170460 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170461 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170462 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170463 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170464 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170465 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170466 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170467 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170468 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170469 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170470 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170471 - ||  || 23 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170472 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170473 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170474 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170475 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170476 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170477 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170478 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170479 - ||  || 26 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170480 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170481 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170482 - ||  || 28 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170483 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170484 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170485 - ||  || 30 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170486 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 170487 Mallder ||  || 22 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 170488 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 170489 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170490 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170491 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170492 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 170493 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 170494 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170495 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170496 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170497 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 170498 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170499 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170500 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|}

170501-170600 

|-
| 170501 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170502 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170503 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170504 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170505 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170506 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170507 - ||  || 19 novembre 2003 || Powell
|-
| 170508 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170509 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170510 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170511 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170512 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170513 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170514 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170515 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170516 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170517 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170518 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170519 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170520 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170521 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170522 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170523 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 170524 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170525 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170526 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 170527 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 170528 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170529 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170530 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170531 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170532 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170533 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170534 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170535 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170536 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170537 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170538 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170539 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170540 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170541 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170542 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170543 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170544 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170545 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170546 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170547 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170548 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170549 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170550 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170551 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170552 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170553 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170554 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170555 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170556 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170557 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170558 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170559 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170560 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170561 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170562 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170563 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170564 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170565 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170566 - ||  || 23 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170567 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170568 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 170569 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 170570 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170571 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170572 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 170573 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170574 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 170575 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170576 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170577 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170578 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170579 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170580 - ||  || 15 dicembre 2003 || Dellinger, J.
|-
| 170581 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170582 - ||  || 13 dicembre 2003 || CSS
|-
| 170583 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170584 - ||  || 14 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170585 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170586 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170587 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170588 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170589 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170590 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170591 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170592 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170593 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170594 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170595 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170596 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170597 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170598 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170599 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 170600 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|}

170601-170700 

|-
| 170601 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170602 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170603 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170604 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170605 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170606 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170607 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170608 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170609 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170610 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170611 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170612 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170613 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170614 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170615 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170616 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170617 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170618 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170619 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170620 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170621 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170622 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170623 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170624 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170625 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170626 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170627 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170628 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170629 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170630 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170631 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170632 - ||  || 21 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170633 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170634 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170635 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170636 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170637 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170638 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170639 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170640 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170641 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170642 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170643 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170644 Tepliczky ||  || 25 dicembre 2003 || Sárneczky, K.
|-
| 170645 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170646 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170647 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170648 - ||  || 24 dicembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 170649 - ||  || 25 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170650 - ||  || 25 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170651 - ||  || 25 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170652 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170653 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170654 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170655 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170656 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170657 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170658 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170659 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170660 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170661 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170662 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170663 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170664 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170665 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170666 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170667 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170668 - ||  || 26 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 170669 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170670 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170671 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170672 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170673 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170674 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170675 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170676 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170677 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 170678 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 170679 - ||  || 7 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170680 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170681 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170682 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170683 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170684 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170685 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170686 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170687 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170688 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170689 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170690 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170691 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170692 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170693 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170694 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170695 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170696 - ||  || 18 gennaio 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 170697 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170698 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170699 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170700 Marygoldaross ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|}

170701-170800 

|-
| 170701 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170702 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170703 - ||  || 18 gennaio 2004 || Dellinger, J.
|-
| 170704 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170705 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170706 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170707 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170708 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170709 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170710 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170711 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170712 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170713 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170714 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170715 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170716 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170717 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170718 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170719 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170720 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170721 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170722 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170723 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170724 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170725 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170726 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170727 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170728 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170729 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170730 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170731 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170732 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170733 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170734 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170735 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170736 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170737 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170738 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170739 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170740 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170741 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 170742 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 170743 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170744 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170745 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170746 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 170747 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170748 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170749 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170750 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 170751 - ||  || 31 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 170752 - ||  || 11 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170753 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170754 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170755 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170756 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170757 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170758 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170759 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170760 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170761 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170762 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170763 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170764 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170765 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170766 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170767 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170768 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 170769 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170770 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170771 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170772 - ||  || 15 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170773 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 170774 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170775 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170776 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170777 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170778 - ||  || 10 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170779 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170780 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170781 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170782 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170783 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170784 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170785 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170786 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 170787 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170788 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170789 - ||  || 18 febbraio 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 170790 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170791 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170792 - ||  || 18 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 170793 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170794 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170795 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 170796 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 170797 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 170798 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 170799 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170800 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|}

170801-170900 

|-
| 170801 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170802 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170803 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170804 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170805 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170806 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170807 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170808 - ||  || 19 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 170809 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170810 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170811 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170812 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 170813 - ||  || 25 febbraio 2004 || Polishook, D.
|-
| 170814 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 170815 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170816 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170817 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170818 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170819 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 170820 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170821 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170822 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170823 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170824 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170825 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170826 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 170827 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 170828 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170829 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170830 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 170831 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 170832 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 170833 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170834 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170835 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 170836 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170837 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 170838 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170839 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170840 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170841 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170842 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170843 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170844 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170845 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170846 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170847 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170848 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 170849 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170850 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170851 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 170852 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 170853 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 170854 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170855 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170856 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170857 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170858 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 170859 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 170860 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 170861 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 170862 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 170863 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 170864 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 170865 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 170866 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 170867 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 170868 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 170869 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 170870 - ||  || 17 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 170871 - ||  || 17 aprile 2004 || Needville
|-
| 170872 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 170873 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 170874 - ||  || 21 aprile 2004 || Crni Vrh
|-
| 170875 - ||  || 25 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 170876 - ||  || 23 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 170877 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 170878 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 170879 Verbeeckje ||  || 7 giugno 2004 || De Cat, P.
|-
| 170880 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 170881 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 170882 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 170883 - ||  || 26 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 170884 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 170885 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 170886 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 170887 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 170888 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 170889 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 170890 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 170891 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 170892 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 170893 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 170894 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 170895 - ||  || 14 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 170896 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 170897 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 170898 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 170899 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170900 Jendrassik ||  || 11 novembre 2004 || Piszkesteto
|}

170901-171000 

|-
| 170901 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170902 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170903 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 170904 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170905 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 170906 Coluche ||  || 9 dicembre 2004 || Ory, M.
|-
| 170907 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170908 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170909 Bobmasterson ||  || 12 dicembre 2004 || T. Glinos, D. H. Levy
|-
| 170910 Brandonsanderson ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 170911 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170912 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170913 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170914 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170915 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170916 - ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 170917 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 170918 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170919 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 170920 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170921 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170922 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 170923 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 170924 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 170925 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 170926 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 170927 Dgebessire ||  || 5 gennaio 2005 || Ory, M.
|-
| 170928 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170929 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170930 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170931 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170932 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170933 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170934 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170935 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170936 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170937 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170938 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170939 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170940 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170941 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170942 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170943 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170944 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170945 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170946 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170947 - ||  || 16 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 170948 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170949 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170950 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170951 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170952 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170953 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 170954 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170955 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170956 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 170957 - ||  || 17 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 170958 - ||  || 31 gennaio 2005 || NEAT
|-
| 170959 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 170960 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170961 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170962 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170963 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170964 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 170965 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170966 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170967 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170968 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170969 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170970 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170971 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170972 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170973 - ||  || 4 febbraio 2005 || Altschwendt
|-
| 170974 - ||  || 4 febbraio 2005 || Sposetti, S.
|-
| 170975 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170976 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170977 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170978 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170979 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170980 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170981 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170982 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170983 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170984 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170985 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170986 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 170987 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170988 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170989 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 170990 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 170991 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170992 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170993 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 170994 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 170995 Ritajoewright ||  || 3 marzo 2005 || T. Glinos, D. H. Levy
|-
| 170996 - ||  || 1 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 170997 - ||  || 1 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 170998 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 170999 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 171000 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0170001